Ricard Albiñana i Abella (1944), fundador i director de la productora publicitària "Albiñana Films", i fill de Ricard Albiñana i Pedrerol.
 Ricardo Albiñana Bertomeu, especialista en l'estudi d'Internet, i professor de la UPF i de la UOC.
 Ricard Albiñana i Pedrerol (1917 - 2008), director de fotografia català
 Ricard Albiñana i Ribes (1964), creatiu publicitari, director d'"Albiñana Films" i fill de Ricard Albiñana i Abella.